Vorflutgraben ist ein Gewässername:

 Vorflutgraben (Ablach), rechter Zufluss der Abach (zur Donau) nach Walke, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Endinger Vorflutgraben, Abschnittsname des Stückerwassers  (zum Inneren Rhein, zum Durchgehenden Altrheinzug) in Endingen am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Südwesten Baden-Württemberg